Citi Open 2014 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 500 w sezonie 2014 z cyklu Washington Open rozgrywany w dniach 28 lipca–3 sierpnia 2014 roku w Waszyngtonie na kortach twardych o puli nagród 1 399 700 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014
2014 w Stanach Zjednoczonych